

Прізвище 
Скуба — українське прізвище. Відомі представники:
 Скуба Микита (1916—1944) — сотник УПА, курінний
 Скуба Микола Якович (1907—1937) — український поет
 Скуба Петро Олександрович (1879—1917) — український оперний співак

Див. також 
скуба (SCUBA, Self-contained underwater breathing apparatus — автономний апарат для дихання під водою) — див. Акваланг.